szczepionka antywirusowa (informatyka)
 szczepionka antywirusowa (medycyna)